Work () — дебютный сингл австралийской рэп-исполнительницы Игги Азалии. 17 марта 2013 был выпущен в качестве лид-сингла к альбому The New Classic. Песня была написана самой Азалией в сотрудничестве с Маркусом Робертсом и Натали Симс, и спродюсирована ими же в сотрудничестве с 1st Down. На «Work» было снято музыкальное видео, премьера на VEVO которого состоялась 13 марта 2013 года. Песня исполнялась на Jimmy Kimmel Live! и во время тура The New Classic Tour. Также был выпущен официальный ремикс на песню при участии рэпера Wale.

Запись и релиз 
Начиная с декабря 2012 по январь 2013 «Work» стала одной первых записанных песен для альбома. В песне Азалия рассказывает свою историю о том как она будучи ещё юной покинула родной дом в Австралии и переехала совсем одной в Майями, США. 28 января Игги исполнила «Work» в Манчестере во время открытия тура Риты Оры Radioactive Tour. Премьера трека состоялась на BBC Radio 1Xtra show 11 февраля 2013. Азалия выложила превью песни в SoundCloud 24 февраля 2013, а 25 февраля она написала в Твиттере, что в «Work» можно будет загрузить в iTunes уже на первой неделе марта. Для цифровой дистрибуции сингл вышел 17 марта на лейблах Island Records, Virgin EMI Records и Universal Music Group. Диджитал EP «Work» состоящий из радио версии, Инструментальной версии и ремиксов на песню вышел 7 апреля во всем мире за исключением США и Канады. 16 июня 2014 вышел состоящий из 13-ти ремиксов на песню сборник доступный только для США и Канады. Также 26 июля вышел официальный ремикс на песню записанный при участии рэпера Wale также только для Северной Америки.

Участие в чартах 
«Work» дебютировал на 88 строчке Australian Singles Chart 23 апреля 2013 года Australian Singles Chart issued for 23 April 2013. Пиком в этом чарте для песни оказалась № 83 2 июня 2013. В Irish Singles Chart «Work» дебютировал на 98 строчке на неделе до 4 апреля 2013. И пикировал на 46 строчке 2 мая 2013 и вылетел после 8 недель пребывания в этом чарте. В Шотландии сингл провел две недели на 18 позиции (27 апреля 2013, 11 мая 2013).

В Великобритании «Work» дебютировал на 55 позиции, а пиком оказалась позиция 17 на седьмой неделе пребывания в чарте. Всего песня провела в топ 75 13 недель, тем самым ставши вторым синглом для Игги после Beat Down, которая пикировала на 44 позиции. В UK R&B Chart «Work» дебютировал под номером 11 30 марта 2013. И пикировала под номером 3 в 4 неделю, всего песня провела в этом чарте 43 недели. На 1 августа 2013 продажи сингла «Work» в Великобритании преодолели 200,000 копий.

В США «Work» вошёл в Bubbling Under Hot R&B/Hip-Hop Singles 20 июля 2013. 7 сентября 2013 песня вошла в Bubbling Under Hot 100 Singles под номером 4. 14 сентября «Work» дебютировал в Hot R&B/Hip-Hop Songs под номером 35. Также синглу удалось попасть в Hot Dance Club Songs на 5 строчку 5 октября 2013 года. В 2014 году после успехов синглов «Fancy» и «Problem». В США обратили внимание и на дебютный сингл Азалии. Благодаря этому «Work» спустя год после релиза дебютировал в Billboard Hot 100 под номером 88, а пиком оказалась строчка 63. Также песне удалось достичь нового пика и в Hot R&B/Hip-Hop Songs под номером 18.

Форматы и трек-лист 

 Digital download — remix bundle
 «Work» (Gregor Salto Radio Edit) — 2:48
 «Work» (Gregor Salto Remix) — 5:14
 «Work» (Gregor Salto Instrumental) — 5:14
 «Work» (Reid Stefan Radio) — 3:56
 «Work» (Reid Stefan Radio) — 3:53
 «Work» (Reid Stefan Trap Remix) — 4:50
 «Work» (Reid Stefan Radio Instrumental) — 3:53
 «Work» (Reid Stefan Trap Instrumental) — 4:50
 «Work» (Tom Stephan Radio Mix) — 3:47
 «Work» (Tom Stephan Mix) — 6:32
 «Work» (DJ Reflex Remix) — 3:45
 «Work» (DJ Reflex Remix) — 3:45
 «Work» (DJ Reflex Remix Instrumental) — 3:45

 Digital download
 «Work» — 3:43
 Digital extended play (EP)
 «Work» — 3:43
 «Work» (Radio Edit) — 3:42
 «Work» (Jacob Plant Remix) — 3:16
 «Work» (Burns Purple Rain Version) — 5:20
 «Work» (Instrumental) — 3:40
 Digital download — remix single
 «Work» (feat. Wale) — 4:10

  «Clean» версия.

Чарты и сертификации

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Дата выпуска

Примечания 

Синглы Island Records
Песни Игги Азалии
Дебютные синглы
Песни, написанные Джорджем Астасио
Песни, написанные Джейсоном Пебвортом
Песни, написанные Джоном Шейвом